Příjmení Veneziano [veneciáno] nosí více významných osobností:

 Agostino Veneziano (1490–1540) – italský renesanční rytec
 Domenico Veneziano (1410–1461) – italský raně renesanční malíř
 Gabriele Veneziano (* 1942) – italský teoretický fyzik
 Gaetano Veneziano (1665–1716) – italský hudební skladatel a pedagog
 Giovanni Veneziano (1683–1742) – italský hudební skladatel a varhaník
 Lorenzo Veneziano (1336-1372) – benátský gotický malíř
 Paolo Veneziano (1290–1358/62) – benátský gotický malíř